Brnjica est un toponyme qui peut désigner :

Brnjica, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Brnjica, un village situé dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Brnjica, une localité située dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin ;

Brnjica, un village situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
Brnjica, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Brnjica, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.